Функция масс — многозначный термин. Может означать:
 Функция масс — в астрономии характеристика двойной системы.
 Начальная функция масс — в астрономии распределение звёзд по массам.